Mamerco, tiranno di Catania nel 345 a.C.
Mamerco Emilio Mamercino, tribuno consolare nel 438 a.C. e successivamente dittatore
Mamerco Emilio Lepido Liviano, console nel 77 a.C.